Маре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луар і Шер.
 Маре () — квартал у Парижі.

Персоналії 

 Жан Маре — (фр. Jean Marais (Villen-Marais; *11 грудня 1913 — †8 листопада 1998) — французький кіноактор.